Alapjelentés
 Gyökerek (növénytan) → lásd gyökér 

Szépirodalom, film
 Gyökerek (Roots), Alex Haley dokumentumregénye (1976)
 Gyökerek (Roots), 1977-es amerikai tévésorozat Alex Haley regényéből
 Gyökerek (Roots), 2016-os két részes amerikai tévéfilm Alex Hailey regényéből

 Gyökerek (Raíces), 1954-ben bemutatott mexikói film, rendezte Benito Alazraki 
 Gyökerek (Roots), Arnold Wesker színműve (1959)
 Gyökerek (Schizogeny), az X-akták című televíziós sorozat 5. évadjának 9. epizódja (1998)
 Gyökerek – Bartók Béla (1881–1945), három részes magyar dokumentumfilm (2000)

Sajtó
 Gyökerek, diáklap Sepsiszentgyörgyön (1966 óta)

Jegyzetek